Паскуале Анфосси ( , 5 апреля 1727, Таджа — февраль 1797, Рим) — итальянский композитор XVIII века.

Биография 
Паскуале Анфосси родился 5 апреля 1727 года в Тадже. В молодости хотел стать музыкантом и с 1744 по 1752 год обучался в неаполитанской консерватории «Лорето» игре на скрипке, а затем в течение десяти лет работал скрипачом в оркестре оперного театра.

После этого он сам решил стать композитором и брал уроки композиции у Дуранте, Саккини и Пиччини. Первой его оперой стала «La serva spiritosa», премьера состоялась на карнавале 1763 года в Риме, однако и после этого он некоторое время продолжал учиться у Саккини, дополняя его оперы.

Успех пришёл к нему в 1773 году, когда он поставил в Риме оперу-буффа «Преследуемая незнакомка».

В семидесятых годах Анфосси работал в Риме и Венеции. Среди его опер этого периода — «Мнимая садовница» (1774).

До 1782 года он написал около 30 опер, шедших преимущественно в Венеции и Риме. В 1782 году Анфосси стал музыкальным руководителем Королевского театра Лондона, где до 1786 года было поставлено пять его опер. Большим успехом пользовалась первая из них — «Торжество постоянства». После провала пятой оперы, про которую один из критиков написал: «Музыка страдает утомительной монотонностью», Анфосси ставил свои оперы в Праге, Дрездене и Берлине, а затем вернулся в Италию.

Опера-буффа «Безумства ревнивцев» на римском карнавале 1787 года снова сделала его популярным. Однако уже в 1790 году вдохновение композитора истощилось, и он занялся практически исключительно церковной музыкой, став капельмейстером базилики Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме вплоть до самой своей смерти в феврале 1797 года.

Творчество 
Анфосси создал более 70 опер-сериа и опер-буфф и 20 ораторий. Ранние его произведения напоминали стиль его учителей: Пиччини и Саккини, но со временем он выработал своеобразный стиль. При помощи духовых инструментов он достигал большей выразительности. До середины 70-х годов он, казалось, предпочитал в своих опера-сериа старомодные арии da capo. Анфосси также испытывал слабость к сентиментальным моментам и персонажам.

В целом, его музыку часто критиковали за недостаточную драматичность. Его оперы-буффа были гораздо слабее опер его современников: Чимароза и Паизелло, чего не сказать об его опера-сериа.

Оперы Анфосси были очень популярны, некоторые из них исполнялись и за пределами Италии, в том числе и в Петербурге, Париже, Лондоне, Вене. К постановкам его опер в Вене Моцарт написал две вставные арии.

Долгое время Анфосси был забыт, его затмили такие композиторы XIX века как Сальери, Россини или Моцарт. Гёте, в бытность свою директором Веймарского театра, поставил оперу «La Maga Circe». Либретто к ней он переработал вместе с Кристианом Вульпиусом.

Только последние двадцать лет оперы Анфосси вновь стали появляться в различных постановках.

Произведения

Оперы 
 La serva spiritosa — Рим, Teatro Capranica (1763)
 Lo sposo di tre e marito di nessuna, совместно с Пьетро Алессандро Гульельми — Неаполь, Teatro Nuovo sopra Toledo (1763)
 Il finto medico — Неаполь, Teatro Nuovo sopra Toledo (1764)
 Fiammetta generosa, совместно с Николо Пиччини — Неаполь, Teatro dei Fiorentini (1766)
 I matrimoni per dispetto — Неаполь, Teatro Nuovo sopra Toledo (1767)
 La clemenza di Tito — Рим, Teatro di Torre Argentina (1769)
 Cajo Mario — Венеция, Teatro San Benedetto (1770)
 Armida — Турин, Teatro Regio (1770)
 Quinto Fabio — Рим, Teatro delle Dame (1771)
 Il barone di Rocca Antica, совместно с Карло Франчи — Рим, Teatro delle Dame (1771)
 Nitteti — Неаполь, Teatro San Carlo (1771)
 Alessandro nell’Indie — Рим, Teatro di Torre Argentina (1772)
 L’amante confuso — Неаполь, Teatro dei Fiorentini (1772)
 «Преследуемая незнакомка» / La Giannetta, ossia l’incognita perseguitata — Рим, Teatro delle Dame (1773)
 Antigono — Венеция, Teatro San Benedetto (1773)
 Demofoonte — Рим, Teatro di Torre Argentina (1773)
 Lucio Silla — Венеция, Teatro Grimani di San Samuele (1774)
 «Мнимая садовница» / La finta giardiniera — Рим, Teatro delle Dame (1774)
 Olimpiade — Венеция, Teatro San Benedetto (1774)
 Il geloso in cimento o la vedova bizzarra — Вена, Burgtheater (1774)
 La contadina incivilita — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1775)
 Didone abbandonata — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1775)
 L’avaro — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1775)
 La vera costanza — Рим, Teatro delle Dame (1776)
 Montezuma — Реджо-Эмилия, Teatro Antico detto il Monte di pietà (1776)
 L’Americana in Olanda — Венеция, Teatro Grimani di San Samuele (1776)
 La donna instabile — Вена, Burgtheater (1776)
 Isabella e Rodrigo, o la costanza in amore — Венеция, Teatro Grimani di San Samuele (1776)
 Il Principe di Lagonegro, ossia l’innocente premiata — Флоренция, Teatro degli Infuocati in Via del Cocomero (1777)
 La fedeltà nelle angustie — Флоренция, Teatro degli Immobili in Via della Pergola (1777)
 Il curioso indiscreto — Рим, Teatro delle Dame (1777)
 Gengis-Kan — Турин, Teatro Regio (1777)
 Adriano in Siria — Падова, Teatro Nuovo (1777)
 Lo sposo disperato — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1777)
 La vaga Frascatana contrastata dagli amori umiliati — Равенна, Teatro Nobile (1777)
 Ezio — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1778)
 Il controgenio — Рим, Teatro Valle (1778)
 La forza delle donne — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1778)
 Azor re di Kibinga — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1779)
 Cleopatra — Милан, Teatro alla Scala (1779)
 Il matrimonio per inganno — Флоренция, Teatro degli Infuocati in Via del Cocomero (1779)
 Amor costante — Рим, Teatro Capranica (1779)
 Tito nelle Gallie — Рим, Teatro delle Dame (1780)
 La finta cingara per amore — Венеция, Teatro San Giovanni Crisostomo (1780)
 I viaggiatori felici — Венеция, Teatro Grimani di San Samuele (1780)
 La vedova scaltra — Ровиго, Teatro Roncale (1780)
 Lo sposo per equivoco — Рим, Teatro Capranica (1781)
 L’Infante di Zamora — Париж, Menus Plaisir per conto dell’Opera (1781)
 I vecchi burlati — Лондон, Haymarket (1781)
 Gli amanti canuti — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1781)
 L’imbroglio delle tre spose — Флоренция, Teatro degli Immobili in Via della Pergola (1781)
 Il trionfo di Arianna — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1781)
 Zemira — Венеция, Teatro San Benedetto (1781)
 Il disprezzo — Венеция, Teatro Grimiani di San Samuele (1782)
 «Торжество постоянства» / Il trionfo della costanza — Лондон (1782)
 Le gelosie fortunate — Турин, Teatro Carignano (1783) (для постановки в Вене дополнена Моцартом в мае 1788 г.)
 Issipile — Лондон, Haymarket (1784)
 Le due gemelle — Лондон, Haymarket (1784)
 La pazza per amore — Correggio, Teatro Pubblico (1785)
 L’Inglese in Italia — Лондон, Haymarket (1786)
 «Безумства ревнивцев» / Le pazzie de' gelosi — Рим, Teatro Valle (1786)
 Creso — Рим, Teatro di Torre Argentina (1786)
 Sedecia — Флоренция, Teatro degli Immobili in Via della Pergola (1787)
 L’orfanella americana — Венеция, Teatro Giustiniani di San Moisè (1787)
 Erifile — Лукка, Teatro Pubblico (1787)
 Artaserse — Рим, Teatro delle Dame (1788)
 I matrimoni per fanatismo — Неаполь, Teatro del Fondo della Separazione di Lucri (1788)
 La maga Circe — Рим, Teatro Valle (1788)
 La gazzetta, ossia il baggiano burlato — Рим, Teatro Valle (1789)
 «Зиновия Пальмирская» / Zenobia in Palmira — Венеция, Teatro San Benedetto (1789)
 Gli artigiani — Дрезден, Teatro della Corte Elettorale (1793)
 L’amor artigiano — Павия, Teatro De' Quattro Signori Compadroni attuale Fraschini (1797)

Оперы сомнительного авторства 
 Lucio Papirio — Рим, Teatro delle Dame (1771)
 I visionari — Рим, Teatro delle Dame (1771)
 Orlando paladino — Вена, Hoftheater (1778)
 Le gelosie villane — Casale Monferrato, Teatro Secchi (1779)
 La finta ammalata — Парма, Teatro di Corte (1782-83)
 Chi cerca trova — Флоренция, Teatro degli Infuocati in Via del Cocomero (1783 o 1789)
 Gli sposi in commedia — Пьяченца, Teatro Ducale (1784)
 Il cavaliere per amore — Берлин, Königliches Theater (1784)
 La villanella di spirito — Рим (1787)
 L’antiquario — Париж, Théâtre Feydeau (1789)

Кантаты 
 I dioscuri (либретто Саверио Маттеи, 1771, Неаполь)
 L’armonia (либретто Маттиа Буттурини, 1790, Венеция)

Церковная музыка 
Оратории
 La madre dei Maccabei (либретто Джузеппе Барбьери, 1765, Рим)
 Noe sacrificium (1769, Венеция либо Флоренция)
 Carmina sacra camenda in nosocomio pauperum derelictorum (1773, Венеция)
 Jerusalem eversa (1774, Венеция)
 David contra Philisthaeos (1775, Венеция)
 Giuseppe riconosciuto (либретто Пьетро Метастазио, 1776, Рим)
 Carmina sacra recinenda a piis virginibus (1776, Венеция)
 Samuelis umbra (1777, Венеция)
 Virginis assumptae triumphus (1780, Венеция)
 La nascita del Redentore (либретто Джакомо Грегорио, 1780, Рим)
 Esther (1781, Венеция)
 La Betulia liberata (либретто Пьетро Метастазио, 1781)
 Sedecias (1782, Венеция)
 Il sacrificio di Noè uscito dall’arca (1783, Рим)
 Prodigus (1786, Венеция)
 Sant’Elena al Calvario (либретто Пьетро Метастазио, 1786, Рим)
 Ninive conversa (1787, Венеция)
 Il figliuol prodigo (либретто Карло Антонио Феми, 1792, Рим)
 La morte di San Filippo Neri (либретто Карло Антонио Феми, 1796, Рим)
 Gerico distrutta
 Il convito di Baldassare
 Per la nascita di Nostre Signore Gesù Cristo
 6 месс
 8 мотетов
 множество псалмов и прочих произведений

Инструментальная музыка 
 67 симфоний
 менуэты для 2 скрипок и виолончели
 5 квинтетов

Примечания

Ссылки 
 
 Паскуале Анфосси  — итальянский композитор

Оперные композиторы Италии